A 2002. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 11-én rendezték a Soldier Hollow síközpontban.

Az aranyérmet a norvég Ole Einar Bjørndalen nyerte, a távot ötvenegy perc alatt teljesítette, két lövőhibával. A dobogó második fokára a német Frank Luck, a harmadikra pedig az orosz Viktor Majgurov állhatott.

Magyarországot képviselő Tagscherer Imre a 70. helyen zárt, három lövőhibával és közel nyolc perc és ötven másodperces időhátránnyal.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F200